Ђујић је хрватско и  српско презиме. Оно се може односити на:
 Момчило Ђујић (1907—1999), српски православни свештеник и четнички војвода
 Никша Ђујић (1952), српски фудбалер

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена